Benton megye (Arkansas) 
 Benton megye (Indiana) 
 Benton megye (Iowa) 
 Benton megye (Minnesota) 
 Benton megye (Mississippi) 
 Benton megye (Missouri) 
 Benton megye (Oregon) 
 Benton megye (Tennessee) 
 Benton megye (Washington)
 Calhoun megye (Alabama) Benton megye néven alapították 1832-ben, 1858-ban nevezték át a mai nevére. 
 A floridai Hernando megyét 1844 és 1850 közt Benton megyének nevezték.